

Biografia 
Laureata in scienze politiche e relazioni internazionali, è figlia di insegnanti, parla portoghese, inglese, olandese e francese. Ha lavorato presso l'agenzia di sviluppo. La direzione le ha proposto di unirsi al gabinetto di Armand De Decker (allora ministro della cooperazione allo sviluppo). Fu quando Charles Michel divenne ministro della cooperazione allo sviluppo nel 2007 che si incontrarono.

Attualmente lavora nel gabinetto del ministro del bilancio Sophie Wilmès, come consigliere per la difesa.

Ha due figlie con Charles Michel, Jeanne e Lucie.

Note

Altri progetti 

Consorti dei Primi ministri del Belgio